Fort Louis ou Fort-Louis peut désigner :
 Fort-Louis, une commune d'Alsace ;
 le fort Louis, une fortification sur l'île de Grande-Terre en Guadeloupe ;
 le fort Louis, un fort royal construit à l'extérieur des murs de La Rochelle au  ;
 le fort Louis, une fortification de la ville de Marigot sur l'île de Saint-Martin ;
 le fort Louis de la Mobile, un fort en bois qui fut construit à l'emplacement du fort Condé en Alabama aux États-Unis ;
 le fort Louis, un fort à Coudekerque-Branche ;
 le fort Louis, un fort de Puerto Real, lieu de la bataille du Trocadéro.

Voir aussi